Bivacco Eccles (Bivacco Giuseppe Lampugnani) – bivacco sul massiccio del Monte Bianco, a 3860 m s.l.m.
 Bivacco Eccles (Bivacco Marco Crippa) – bivacco sul massiccio del Monte Bianco, a 3850 m s.l.m. in val Veny